ILT est un sigle qui peut désigner :
 I Love Techno, un festival de musique électronique ;
 , des technologies pour améliorer l'expérience d'apprentissage dans l'éducation.